Антонио Раксель () (13 апреля 1922, Тапачула, Чьяпас, Мексика — 26 ноября 1999, Мехико, Мексика) — выдающиеся мексиканский актёр театра и кино и мастер дубляжа, внёсший огромный вклад в развитие мексиканского кинематографа — 244 работы в кино и телесериалах, за что был вписан золотыми буквами в историю мексиканского театра и кино. Имел рост 180 сантиметров. Ученик Секи Сано. Звезда эпохи «Золотого века мексиканского кинематографа».

Биография 
Родился 13 апреля 1922 года в Тапачуле. В конце 1940-х годов переехал в Мехико и посвятил этому городу долгую и плодотворную жизнь. Поступил в Национальный институт изящных искусств, после его окончания был принят в труппу театра, где он исполнил роли в 85 спектаклях. В мексиканском кинематографе дебютировал в 1953 году и с тех пор снялся в 244 работах в кино и телесериалах.

Скончался 26 ноября 1999 года в Мехико.

Фильмография 
1
Семь миллионов (1999)
Siete millones

2
Sangre prisionera (1999)

3
El dientes de oro (1998)
... Don Anselmo

4
Regreso sangriento (1998)

5
Вне закона (1998)
Fuera de la ley

6
Мафия никогда не умирает (видео, 1997)
La mafia nunca muere

7
Cruzando el Rio Bravo: Frontera asesina (1997)

8
Herencia fatal (1997)
... Comandante

9
Violencia policiaca (1997)

10
Pacas de a kilo (1997)

11
Мафия не прощает (1995)
La mafia no perdona ... Comandante

12
Condena para un inocente (1995)

13
Llamada anónima (1995)

14
Chantaje complot criminal (1995)

15
Fuera ropa (1995)

16
Удача в жизни, или Лотерея 3) (1994)
Suerte en la vida (La Lotería III)

17
Dos gallos pisadores (1994)

18
Duelo final (1994)

19
La asesinadita (1994)

20
Tragedia en Waco, Texas (1993)
... Reverendo

21
La locura mexicana (1993)
... Anthony

22
Cuestión de honor (1993)
... Comisario

23
Un pistolero implacable (1993)

24
Кровавое обольщение (1992)
Seducción sangrienta ... Miguel

25
Don Herculano anda suelto (1992)
... Comisario

26
Ramiro Sierra (1992)

27
El fiscal de hierro 3 (1992)

28
La blazer blindada (1991)
... Señor Mata

29
Los repartidores (1991)
... El español

30
Las andanzas de Agapito (1991)

31
Животный удар (1991)
Golpe brutal

32
El secuestro de un policía (1991)

33
Chelo Gómez, detective privado (1990)

34
El servidor publico (1990)
... Tío Luis

35
El tesorito de Crispin (1990)

36
Al que nace pa' tamal, del cielo le caen las desas (1990)
... Melquiades

37
Dos chicanos chiludos (1990)
... Fortunato

38
La gata Cristy (1990)
... Mayordomo

39
La vengadora implacable (1990)
... Comandante

40
Unidos por la garnacha (1990)

41
La soplona (1990)

42
La mojada engañada (1990)

43
El dandy y sus mujeres (1990)
44
Crimen en presidio (1990)

45
Демоны пустыни (1990)
Los demonios del desierto

46
Se me doblo la carabina (1990)
... Patricio

47
La hora 24 (1990)

48
El hombre de hielo (1990)
... Comandante

49
Juan Nadie (1990)

50
La sombra del Tunco (1990)

51
Entre picudos te veas (1989)

52
Pánico en el bosque (1989)

53
Si me las dan me las tomo (1989)
... Alejo

54
La venganza de Don Herculano (1989)
... Diablo

55
El cartero alburero (1989)
... Voz del cielo, озвучка

56
Mi compadre Capulina (1989)

57
El fiscal de hierro (1989)

58
El chácharas (1989)

59
Моя вторая мама (сериал, 1989)
Mi segunda madre

60
Контрабанда, любовь и смерть (1988)
Contrabando, amor y muerte

61
Durazo, la verdadera historia (1988)

62
Un tipo duro de pelar (1988)
... Jefe de Policia

63
Taquito de ojo (1988)

64
Central camionera (1988)

65
Sabado D.F. (1988)

66
Sabor a mí (1988)

67
El solitario indomable (1988)
... Gaspar

68
Adorables criminales (1987)

69
Cinco nacos asaltan Las Vegas (1987)

70
La mujer policía (1987)

71
Lamberto Quintero (1987)
... Oscar Balderrama

72
Yo el ejecutor (1987)

73
Forajidos en la mira (1985)

74
Las pobres ilegales (1982)

75
La muerte tambien cabalga (1979)

76
Mariachi - Fiesta de sangre (1977)
... General Francés

77
Las cenizas del diputado (1977)
... Presidente municipal

78
Los 3 reyes magos (1976)
... озвучка

79
Коронация (1976)
Coronación ... Padre Damián

80
El compadre más padre (1976)

81
Santo en Anónimo mortal (1975)
... Window-cleaner Nazi

82
El tuerto Angustias (1974)

83
Los leones del ring contra la Cosa Nostra (1974)

84
Los leones del ring (1974)

85
Отверженные (сериал, 1974)
Los miserables ... Barón de Pontmercy

86
Fe, esperanza y caridad (1974)
... Empleado circo (segment 'Esperanza')

87
Santo y Blue Demon vs Drácula y el Hombre Lobo (1973)
... Jefe de policía

88
Las tarántulas (1973)

89
Сон любви (1972)
Un sueño de amor ... Papa de Caritina

90
Triangulo (1972)
... Inspector Sergio Alvarado

91
Ni solteros, ni casados (1972)

92
У любви — женское лицо (сериал, 1971)
El amor tiene cara de mujer ... Sr. Amezcua

93
Chico Ramos (1971)

94
Mama Dolores (1971)

95
Мы люди (1971)
Ya somos hombres

96
Чёрные ангелы (сериал, 1970)
Angelitos negros ... Don Luis de la Fuente

97
Кошка (сериал, 1970)
La gata ... Fernando de Santacruz

98
Чанок в когтях зверя (1970)
Chanoc en las garras de las fieras

99
El mundo del los muertos (1970)

100
La vida de Chucho el Roto (1970)
... El Comandante

101
Capulina corazón de leon (1970)

102
Los problemas de mamá (1970)
... Comprador

103
Семья (сериал, 1969)
La familia

104
Большое приключение (1969)
La gran aventura

105
Молитва перед долгой дорогой (сериал, 1969)
Una plegaria en el camino ... Dr.Gamez, (1969)

106
Вкус мести (1969)
El sabor de la venganza ... Hank, sherriff

107
Al fin a solas (1969)

108
La casa de las muchachas (1969)
... Fernández (в титрах: Antonio Raxell)

109
Las impuras (1969)

110
El día de las madres (1969)
... Don Isidro

111
Alerta, alta tension (1969)
... Mulibran

112
Пятеро в тюрьме (1968)
Cinco en la cárcel ... Saldívar

113
Blue Demon contra las diabólicas (1968)

114
Руби (сериал, 1968)
Rubi ... Sr. de la Fuente (1968)

115
Дикое сердце (1968)
Corazón salvaje

116
Corona de lágrimas (1968)
... Empleador de Edmundo

117
Сокровища Монтесумы (1968)
El tesoro de Moctezuma ... Interpol chief

118
Vestidas y alborotadas (1968)

119
Desnudarse y morir (1968)

120
Las amiguitas de los ricos (1967)
... Pepe

121
Операция 67 (1967)
Operación 67 ... Interpol chief

122
Los alegres Aguilares (1967)
... Tío Eusebio

123
Chanoc (1967)

124
Los dos rivales (1966)

125
La cigüeña distraída (1966)
... Don Antonio

126
Всадники ведьмы, или В древнем Гуанахуато (1966)
Los jinetes de la bruja (En el viejo Guanajuato) ... El titiritero

127
El indomable (1966)

128
Marcelo y María (1966)

129
Juan Pistolas (1966)

130
Cuando el diablo sopla (1966)

131
Dos meseros majaderos (1966)
... Sr. Vandala

132
Хуан Колорадо (1966)
Juan Colorado ... Padre de Silvia

133
Juventud sin ley (1966)
... Juez

134
Los cuatro Juanes (1966)
... Coronel Jiménez Rangel

135
La vida de Pedro Infante (1966)
... Don Rolando

136
La alegría de vivir (1965)

137
Pistoleros del oeste (1965)

138
Cargando con el muerto (1965)

139
Las tapatías nunca pierden (1965)

140
La juventud se impone (1964)
... Gastón

141
Luna de miel para nueve (1964)

142
El Espadachín (1964)

143
Frente al destino (1964)

144
El mundo de las drogas (1964)

145
Тень детей (1964)
La sombra de los hijos ... Alejandro, doctor

146
Астронавты (1964)
Los astronautas ... Dueño del club

147
La mente y el crimen (1964)

148
Nos dicen las intocables (1964)

149
Dile que la quiero (1963)

150
Мои воспоминания о Мексике (1963)
México de mis recuerdos ... Amigo de Chucho

151
De color moreno (1963)

152
En la vieja California (1963)
... Carlos Cañedo

153
Fuerte, audaz y valiente (1963)

154
Приключения сестёр (1963)
Aventuras de las hermanas X

155
El terrible gigante de las nieves (1963)
... Morris

156
Живая голова (1963)
La cabeza viviente ... Antonio (archaeologist)

157
El monstruo de los volcanes (1963)
... Morris

158
Санто против короля преступлений (1962)
Santo contra el rey del crimen ... Freddy (henchman)

159
La barranca sangrienta (1962)
... Don Justo

160
Небо и земля (1962)
El cielo y la tierra ... Papá de Mario

161
Экстра (1962)
El extra ... Director de cine

162
Кровавый вампир (1962)
El vampiro sangriento ... Count Valsamo de Cagliostro

163
Servicio secreto (1962)
... Ing. Gregorio Marchain de la Barrera

164
Pilotos de la muerte (1962)
... Joaquín

165
Нострадамус и разрушитель монстров (1962)
Nostradamus y el destructor de monstruos ... Condemned prisoner

166
Sol en llamas (1962)
... Esposo de Elena

167
Los espadachines de la reina (1961)
... Rey Wilfrido

168
Con la misma moneda (1961)
... Roberto Galán

169
Кот в сапогах (1961)
El gato con botas ... El Rey Serio

170
Моя любовь покончила жизнь самоубийством (1961)
Suicídate mi amor ... Doctor Rolando Montero

171
El aviador fenómeno (1961)
... Inglés

172
Хуана Гальо (1961)
Juana Gallo ... General Rafael Durán

173
Mujeres engañadas (1961)
... (в титрах: Antonio Raxell)

174
Запретный путь (1961)
Senda prohibida ... Enrique

175
Vacaciones en Acapulco (1961)
... Tío James

176
Ojos tapatios (1961)

177
Проклятие Ностардамуса (1960)
La maldición de Nostradamus

178
Неистовое лето (1960)
Verano violento ... Juez

179
Орлак, преисподняя Франкенштейна (1960)
Orlak, el infierno de Frankenstein ... Juez Dávalos

180
Las canciones unidas (1960)

181
Su primer amor (1960)

182
Mi madre es culpable (1960)
... Doctor Alberto Amador

183
El gran pillo (1960)
... Arturo

184
Узы любви (сериал, 1959)
Cadenas de amor

185
Тереса (сериал, 1959)
Teresa ... Manuel (1959)

186
Плач смерти (1959)
El grito de la muerte ... Doctor (в титрах: Antonio S. Raxel)

187
Los hermanos Diablo (1959)

188
Тайна Жоао Корраль (1959)
800 leguas por el Amazonas o (La jangada) ... Juez Jarriquez

189
Nacida para amar (1959)

190
Del suelo no paso (1959)
... Jefe de los bandidos

191
Ночные всадники (1959)
Los diablos del terror ... Don Remigio Bermúdez (в титрах: Antonio S. Raxel)

192
Тайна из могилы (1959)
Misterios de ultratumba ... Dr. Jacinto Aldama

193
Vagabundo y millonario (1959)
... Secuestrador

194
Cuentan de una mujer (1959)
... Pepe

195
Maratón de baile (1958)

196
El gran espectáculo (1958)

197
El ataúd del Vampiro (1958)
... Director hospital

198
Los muertos no hablan (1958)
... Doctor Aceves

199
La rebelión de la sierra (1958)
... Coronel Santos Murillo

200
El boxeador (1958)
... Don Arturo

201
La máscara de carne (1958)
... Cirujano francés

202
El último rebelde (1958)

203
La torre de marfil (1958)

204
Золотые сны (1958)
Sueños de oro ... Doctor

205
El gallo colorado (1957)

206
Новый мир (1957)
Un mundo nuevo

207
La Diana cazadora (1957)
... Doctor

208
Cuatro contra el imperio (1957)
... Felipe de Regla

209
¡Aquí están los aguilares! (1957)

210
Фараона (1956)
La faraona

211
Una lección de amor (1956)

212
Primavera en el corazón (1956)
... Gino Pandolfi (в титрах: Antonio Raxell)

213
Козел отпущения (1956)
Donde el círculo termina

214
Mi canción eres tú (1956)

215
Historia de un amor (1956)

216
Tres melodías de amor (1955)

217
Прелюбодейка (1955)
La mujer ajena

218
El seductor (1955)
... Esposo de Aurora

219
Padre contra hijo (1955)

220
Las engañadas (1955)
... Florencio

221
La sospechosa (1955)
... Dr. Lopez Roy

222
Historia de un abrigo de mink (1955)
... Amigo de Manolo

223
La rival (1955)

224
El asesino X (1955)
El asesino X ... Tte. Roland

225
Frente al pecado de ayer (1955)
... Doctor Magaña

226
Я не верю в мужчин (1954)
Yo no creo en los hombres ... Doctor Herrera

227
Prisionera del pasado (1954)

228
Solamente una vez (1954)

229
La duda (1954)

230
Casa de muñecas (1954)

231
La infame (1954)
... médico Guillermo Moncada

232
Padre nuestro (1953)
... Secretario comisaria

233
Mujeres que trabajan (1953)

В титрах не указан 
234
Те годы (1973)
Aquellos años ... Barón de Lago

235
Serenata en noche de luna (1967)
... Profesor

236
Me llaman el cantaclaro (1964)
... Ricardo

237
Trampa fatal (1961)
... Luis Rodríguez

238
Ultraje al amor (1956)

239
De carne somos (1955)
... Doctor

240
Un minuto de bondad (1954)
... Americano

241
Chucho el Roto (1954)
... Señor Inspector

242
La ladrona (1954)
... Custodio

243
Сеньор фотограф (1953)
El señor fotógrafo ... Felón

244
El plebeyo (1953)
... Minero

Ссылки 
 Подробная биография.
 Подробная биография на сайте doblaje.wikia.com.
 Досье с фильмографией на сайте КиноПоиск.

Актёры по алфавиту
Актёры Мексики
Актёры озвучивания Мексики